Гуру Хар Рай () ( — ) — седьмой Гуру Сикхов.

Биография 
Хар Рай родился 26 февраля 1630 года в городе Киратпур, район Ропар в Пенджабе. Его отцом был , а его матерью — . Он был посвящён в сан Гуру 8 марта 1644 года в четырнадцатилетнем возрасте в городе Киратпур. Гуру Сахиб имел две жены: Биби Котакадьани и Биби Кишан Каур, и двух сыновей: старший сын Баба Рам Раи, от первой жены, и Харикришан (следующий восьмой Гуру) — от второй.

Гуру Хар Рай прошел через регионы Пенджаба, Доаба и Малва с целью объединения финансовых средств религиозного движения Сикхов. Он сформировал и содержал кавалерию из 2200 всадников, но в основном посвятил себя исключительно мирному образу жизни. Он помог Дару Шикоху (1615—1659), старшему сыну Императора Аурангзеба (1658—1707), когда тот недомогал. Император Аурангзеб вызвал Гуру Хар Рай в Дели, но тот послал вместо себя своего старшего сына, Рам Раи.

Гуру Хар Рай назначил своего младшего сына, Хар Кришана, преемником Божественности.

Гуру Хар Рай умер 6 октября 1661 года в городе Киратпур Сахиб.

Примечания

Источники 
 Harbans Singh (Editor in Chief): The Encyclopaedia of Sikhism, Punjab University Patiala, Vol. I. 1992.
 Macauliffe, M.A. (1909). The Sikh Religion: Its Gurus Sacred Writings and Authors. Low Price Publications. ISBN 81-7536-132-8.
 Singh, Khushwant (1963). A History of the Sikhs: 1469—1839 Vol.1 (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN 0-19-567308-5.

См. также 
 Бхакти
 Сикхизм
 Сант Кабир Сахиб
 Сурат-шабд-йога

Ссылки 
 Sikhs.org
 Sikh-History.com
 Official Website of Gurudwara Shri Guru Har Rai Ji Village Bhungarni